

Cinema 
 Straight – film del 2007 diretto da Nicolas Flessa
 Straight – film del 2009 diretto da Parvati Balagopalan

Letteratura 
 Straight – autobiografia di Boy George del 2005

Musica 
 Straight Records – etichetta discografica statunitense
 Straight EP – extended play di Boy George del 2005
 Straight – album di Tobias Regner del 2006

Persone 
 Beatrice Straight – attrice statunitense
 Dorothy Straight – scrittrice statunitense
 Henry H. Straight – geologo e docente statunitense
 Michael Straight – scrittore statunitense
 Susan Straight – scrittrice statunitense
 Whitney Straight – pilota automobilistico e aviatore inglese
 Willard Dickerman Straight – diplomatico e architetto statunitense